

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 20 podstawowych
 Wojciechów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lubomierz 
 Wojciechów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Zagrodno 
 Wojciechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Wojciechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Szastarka 
 Wojciechów – część wsi Kraśniczyn w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Wojciechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów 
 Wojciechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska 
 Wojciechów – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk 
 Wojciechów – osada w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Wojciechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Wojciechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Wojciechów – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Wojciechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Wojciechów – część wsi Jabłonna w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce 
 Wojciechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia 
 Wojciechów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków
 Wojciechów – kolonia w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków 
 Wojciechów – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno 
 Wojciechów – osada wsi Mstyczów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Wojciechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Wojciechów – część wsi Szczecno w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce 
 Wojciechów –  część wsi Wszachów w  woj. świętokrzyskim w  pow. opatowskim w gminie Baćkowice
 Wojciechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów 
 Wojciechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin 
 Wojciechów – część wsi Młynik w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Wojciechów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

Inne 
 Wojciechów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim
 Wojciechów – dawna gromada w powiecie radomskim w województwie kieleckim

Zobacz też 
 Wojciechów, Wojciechowo, Wojciechów-Kolonia, Wojciechów-Kolonia Pierwsza, Wojciechów-Kolonia Piąta, Wojciechówka, Zielony szlak turystyczny Rączki - Wojciechów